Fraser är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan också vara ett manligt förnamn och ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Fraser
 Alexander Fraser, flera personer
 
 Andrea Fraser
 Andy Fraser
 Antonia Fraser
 Brendan Fraser
 Brooke Fraser
 Bruce Fraser
 Colin Fraser
 Daniel Fraser
 Dawn Fraser
 Donna Fraser
 Elizabeth Fraser
 Georg Fraser, flera personer
 Georg Fraser (arkitekt) (1886–1952), finländsk arkitekt
 Georg Fraser (militär)
 Gretchen Fraser
 Ian Fraser
 James Earle Fraser
  John Fraser, flera personer
 John Fraser (botaniker)
 John Fraser (fotbollsspelare)
 John Fraser (skådespelare)
 Laura Fraser
 Mark Fraser
 Matt Fraser
 Nancy Fraser
 Neale Fraser
 Robert Fraser, flera personer
 Robert Fraser (konsthandlare)
 Robert Fraser (professor)
 Ryan Fraser
 Sam Fraser
 Scott Fraser
 Shelly-Ann Fraser
 Simon Fraser, flera personer
 
 Steve Fraser
 Susan Fraser
 Suzie Fraser
 Wendy Fraser
 William Fraser

Skotska efternamn
Engelska efternamn